МПД-2
 Мультиплексор передачі даних, один з блоків ЄС ЕОМ
 Магнітопорошкова дефектоскопія